Алекса́ндр Алекса́ндрович Ге́фтер (26 апреля 1885, Одесса — 16 декабря 1956, Париж) — русский морской офицер, писатель.

Биография 
Окончил Петербургский университет. Сдал экстерном экзамены в МКК. С 12 июня по 1 сентября 1917 года — проходил практику на кораблях Сибирской флотилии. Мичман. В 1918 — вахтенный начальник на крейсере «Память Азова». Член антибольшевистских подпольных организаций.

Осенью 1918 бежал в Финляндию. В середине декабря 1918 перебрался в Мурманск, где находился по февраль 1919 года. Работая на английскую разведку и белых несколько раз пробирался в Петроград в качестве курьера, поддерживавшего связь с подпольными антибольшевистскими организациями в Петрограде. Затем — в отряде катеров Северо-Западной армии.

После окончания гражданской войны жил в эмиграции в Финляндии, а затем во Франции (в Париже). В 1927 — банковский служащий.
Член военно-морского исторического кружка имени А. В. Колчака, выступал там с докладами. Писатель, мемуарист, журналист. Сотрудничал в газетах и журналах «Возрождение», «Иллюстрированная Россия», «Современные записки», «Морской журнал», «Часовой». Член объединения русских поэтов и писателей.

После второй мировой войны — член союза советских патриотов. Сотрудничал в газетах «Русский патриот» и «Советский патриот».

Умер в 1956 году. Похоронен на Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Масонство 
Член «Юпитер» № 536 Великой ложи Франции. Посвящён 17 февраля 1927 года. Возведен во 2-ю степень 21 июля 1927 года, в 3-ю степень 16 февраля 1928 года. Исключён 29 декабря 1930 года. Вновь присоединён в 1937 году. Возобновил членство в ложе 10 марта 1945 года. Второй страж в 1946 году, первый страж в 1949 году. Привратник в 1951 году. В 1948 году — член совета объединения русских лож Древнего и принятого шотландского устава.

Сочинения 
 Воспоминания курьера // Архив русской революции. Т. 10. Берлин 1923.
 В море корабли: морские рассказы. Париж, Издание Военно-морского союза. 1932. 159 с. РМЗБ, #21.
 Мояна и др. рассказы. Рига, «Филин», 1937. 174 с. РМЗБ, #47.
 Секретный курьер: роман. Париж, Дом книги, 1938. РМЗБ, #56.
 Переиздание: П. Ляпидевский, А. Гефтер. Секретный курьер. Серия: Белогвардейский роман. Вече, 2008 г. ISBN 978-5-9533-2913-2.
 Подвиг: рассказы. Тяньцзин, Наше знание, 1940.
 Поцелуй: рассказы. Тяньцзин, Наше знание, 1940.

Источники 
 Серков А. И. Русское масонство. 1731—2000 гг. Энциклопедический словарь. — М.: РОССПЭН, 2001. — 1224 с., илл. ISBN 5-8243-0240-5
 Волков С. В. Офицеры флота и морского ведомства. Опыт мартиролога. М., «Русский Путь», 2004.
 The Gering bibliography of Russian emigre military publications. 2nd edition. 2004.

Примечания 

Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Офицеры Русского императорского флота
Участники Гражданской войны в России (белые)
Русские писатели по алфавиту
Масоны ВЛФ
Русские эмигранты первой волны во Франции
Мемуаристы русского зарубежья
Русские писатели XX века
Писатели-маринисты
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа